BWB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Barrow Island (Australia)